Kameruns fotbollslandslag kan syfta på:

Kameruns damlandslag i fotboll
Kameruns herrlandslag i fotboll